SABMiller, een van oorsprong Zuid-Afrikaanse internationale brouwerij
 SAB Stichting Afvalstoffen & Vaardocumenten Binnenvaart maritieme stichting te Rotterdam
 SAB (voetbalclub), een voetbalclub uit Breda
 Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek, een combinatie van twee instellingen in Deventer 
 Surinaamse Atletiek Bond, officiële atletiekbond van Suriname
 Subarachnoïdale bloeding